Назва риб роду Poecilia, родина Пецилієві (Poecilidae)
 Торгова (комерційна) назва акваріумних рибок видів Xiphophorus maculatus та Xiphophorus variatus